Бельга — многозначный термин.

 Бельга — дополнительная денежная единица Бельгии.
 Бельга — река в Чойском районе Республики Алтай.
 Бельга — информационное агентство Бельгии.